Провинция Бургос () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя 371 муниципалитет. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Бургоса также объединены в 13 комарок: Альфос-де-Бургос, Альфос-де-Лара, Арланса, Ла-Буреба, Мериндадес, Монтес-де-Айяго, Монтес-де-Ока, Одра-Писуэрга, Парамос, Пинарес, Рибера-дель-Дуэро, Эбро и Сьерра-де-ла-Деманда.

Провинция Бургос занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Бургос, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Бургоса — Вильядьего (327,96 км²), а самый маленький — Мамолар (1,32 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Бургос, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Бургос указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абахас
 2 — Адрада-де-Аса
 3 — Агвас-Кандидас
 4 — Агилар-де-Буреба
 5 — Альбильос
 6 — Алькосеро-де-Мола
 7 — Альфос-де-Брисиа
 8 — Альфос-де-Кинтанадуэньяс
 9 — Альфос-де-Санта-Гадеа
 10 — Альтабле
 11 — Амеюго
 12 — Ангикс
 13 — Аранда-де-Дуэро
 14 — Арандилья
 15 — Араусо-де-Мьель
 16 — Араусо-де-Сальсе
 17 — Араусо-де-Торре
 18 — Аркос-де-ла-Льяна
 19 — Аренильяс-де-Риописуэрга
 20 — Ариха
 21 — Арлансон
 22 — Аррайя-де-Ока
 23 — Атапуэрка
 24 — Авельяноса-де-Муньо
 25 — Баабон-де-Эсгева
 26 — Баньос-де-Вальдеарадос
 27 — Баньуэлос-де-Буреба
 28 — Барбадильо-де-Эррерос
 29 — Барбадильо-дель-Меркадо
 30 — Барбадильо-дель-Пес
 31 — Баррио-де-Муньо
 32 — Барриос-де-Колина
 33 — Басконсильос-дель-Тосо
 34 — Баскуньяна
 35 — Бельбимбре
 36 — Белорадо
 37 — Берберана
 38 — Берлангас-де-Роа
 39 — Берсоса-де-Буреба
 40 — Босоо
 41 — Брасакорта
 42 — Бривьеска
 43 — Бухедо
 44 — Буньель
 45 — Бургос
 46 — Бусто-де-Буреба
 47 — Кабаньес-де-Эсгева
 48 — Кабесон-де-ла-Сьерра
 49 — Калеруэга
 50 — Кампильо-де-Аранда
 51 — Камполара
 52 — Каникоса-де-ла-Сьерра
 53 — Кантабрана
 54 — Карасо
 55 — Карседо-де-Буреба
 56 — Карседо-де-Бургос
 57 — Карденьядихо
 58 — Карденьяхимено
 59 — Карденьуэла-Риопико
 60 — Карриас
 61 — Каскахарес-де-Буреба
 62 — Каскахарес-де-ла-Сьерра
 63 — Кастельянос-де-Кастро
 64 — Кастиль-де-Пеонес
 65 — Кастильдельгадо
 66 — Кастрильо-де-ла-Рейна
 67 — Кастрильо-де-ла-Вега
 68 — Кастрильо-де-Риописуэрга
 69 — Кастрильо-дель-Валь
 70 — Кастрильо-Матахудиос
 71 — Кастрохерис
 72 — Кавиа
 73 — Каюэла
 74 — Себрекос
 75 — Селада-дель-Камино
 76 — Сересо-де-Рио-Тирон
 77 — Серратон-де-Хуаррос
 78 — Сиадонча
 79 — Сильяперлата
 80 — Сильеруэло-де-Абахо
 81 — Сильеруэло-де-Арриба
 82 — Сируэлос-де-Сервера
 83 — Когольос
 84 — Кондадо-де-Тревиньо
 85 — Контрерас
 86 — Коруния-дель-Конде
 87 — Коваррубиас
 88 — Кубильо-дель-Кампо
 89 — Кубо-де-Буреба
 90 — Куэвас-де-Сан-Клементе
 91 — Энсио
 92 — Эспиноса-де-Сервера
 93 — Эспиноса-де-лос-Монтерос
 94 — Эспиноса-дель-Камино
 95 — Эстепар
 96 — Фонтиосо
 97 — Франдовинес
 98 — Фреснеда-де-ла-Сьерра-Тирон
 99 — Фреснения
 100 — Фреснильо-де-лас-Дуэньяс
 101 — Фресно-де-Рио-Тирон
 102 — Фресно-де-Родилья
 103 — Фриас
 104 — Фуэнтебуреба
 105 — Фуэнтесен
 106 — Фуэнтельсеспед
 107 — Фуэнтелисендо
 108 — Фуэнтемолинос
 109 — Фуэнтенебро
 110 — Фуэнтеспина
 111 — Гальбаррос
 112 — Грихальба
 113 — Грисаления
 114 — Гумьель-де-Исан
 115 — Гумьель-де-Меркадо
 116 — Асинас
 117 — Аса
 118 — Онтанас
 119 — Онтангас
 120 — Онториа-де-ла-Кантера
 121 — Онториа-де-Вальдеарадос
 122 — Онториа-дель-Пинар
 123 — Орнильос-дель-Камино
 124 — Ортигуэла
 125 — Ойялес-де-Роа
 126 — Уэрмесес
 127 — Уэрта-де-Арриба
 128 — Уэрта-дель-Рей
 129 — Умада
 130 — Уронес
 131 — Ибеас-де-Хуаррос
 132 — Ибрильос
 133 — Иглесиаррубиа
 134 — Иглесиас
 135 — Исар
 136 — Итеро-дель-Кастильо
 137 — Харамильо-де-ла-Фуэнте
 138 — Харамильо-Кемадо
 139 — Хунта-де-Траслалома
 140 — Хунта-де-Вильяльба-де-Лоса
 141 — Хурисдиксион-де-Лара
 142 — Хурисдиксион-де-Сан-Садорниль
 143 — Ла-Куэва-де-Роа
 144 — Ла-Гальега
 145 — Ла-Орра
 146 — Ла-Пуэбла-де-Аргансон
 147 — Ла-Ревилья-и-Аедо
 148 — Ла-Секера-де-Аса
 149 — Ла-Вид-де-Буреба
 150 — Ла-Вид
 151 — Лас-Ормасас
 152 — Лас-Кинтанильяс
 153 — Лерма
 154 — Льяно-де-Буреба
 155 — Лос-Альтос
 156 — Лос-Аусинес
 157 — Лос-Бальбасес
 158 — Лос-Барриос-де-Буреба
 159 — Мадригаль-дель-Монте
 160 — Мадригалехо-дель-Монте
 161 — Маамуд
 162 — Мамбрилья-де-Кастрехон
 163 — Мамбрильяс-де-Лара
 164 — Мамолар
 165 — Мансилес
 166 — Масуэла
 167 — Месеррейес
 168 — Медина-де-Помар
 169 — Мельгар-де-Фернаменталь
 170 — Мериндад-де-Куэста-Урриа
 171 — Мериндад-де-Монтиха
 172 — Мериндад-де-Рио-Убьерна
 173 — Мериндад-де-Сотоскуэва
 174 — Мериндад-де-Вальдепоррес
 175 — Мериндад-де-Вальдивьельсо
 176 — Милагрос
 177 — Миранда-де-Эбро
 178 — Миравече
 179 — Модубар-де-ла-Эмпаредада
 180 — Монастерио-де-ла-Сьерра
 181 — Монастерио-де-Родилья
 182 — Монкальвильо
 183 — Монтеррубио-де-ла-Деманда
 184 — Монторио
 185 — Морадильо-де-Роа
 186 — Нава-де-Роа
 187 — Навас-де-Буреба
 188 — Небреда
 189 — Нейла
 190 — Ольмедильо-де-Роа
 191 — Ольмильос-де-Муньо
 192 — Онья
 193 — Окильяс
 194 — Орбанеха-Риопико
 195 — Падилья-де-Абахо
 196 — Падилья-де-Арриба
 197 — Падронес-де-Буреба
 198 — Паласиос-де-ла-Сьерра
 199 — Паласиос-де-Риописуэрга
 200 — Паласуэлос-де-ла-Сьерра
 201 — Паласуэлос-де-Муньо
 202 — Пампльега
 203 — Панкорбо
 204 — Пардилья
 205 — Партидо-де-ла-Сьерра-эн-Тобалина
 206 — Педроса-де-Дуэро
 207 — Педроса-де-Рио-Урбель
 208 — Педроса-дель-Парамо
 209 — Педроса-дель-Принсипе
 210 — Пеньяранда-де-Дуэро
 211 — Пераль-де-Арланса
 212 — Пьернигас
 213 — Пинеда-де-ла-Сьерра
 214 — Пинеда-Трасмонте
 215 — Пинилья-де-лос-Барруэкос
 216 — Пинилья-де-лос-Морос
 217 — Пинилья-Трасмонте
 218 — Поса-де-ла-Саль
 219 — Праданос-де-Буреба
 220 — Прадолуэнго
 221 — Пресенсио
 222 — Пуэнтедура
 223 — Кемада
 224 — Кинтана-дель-Пидио
 225 — Кинтанабуреба
 226 — Кинтанаэлес
 227 — Кинтанаортуньо
 228 — Кинтанапалья
 229 — Кинтанар-де-ла-Сьерра
 230 — Кинтанавидес
 231 — Кинтанилья-де-ла-Мата
 232 — Кинтанилья-дель-Агва-и-Тордуэлес
 233 — Кинтанилья-дель-Коко
 234 — Кинтанилья-Сан-Гарсиа
 235 — Кинтанилья-Вивар
 236 — Рабанера-дель-Пинар
 237 — Рабанос
 238 — Рабе-де-лас-Кальсадас
 239 — Ребольедо-де-ла-Торре
 240 — Редесилья-дель-Камино
 241 — Редесилья-дель-Кампо
 242 — Регумьель-де-ла-Сьерра
 243 — Рейносо
 244 — Ретуэрта
 245 — Ревилья-дель-Кампо
 246 — Ревилья-Вальехера
 247 — Ревильяррус
 248 — Ресмондо
 249 — Риокавадо-де-ла-Сьерра
 250 — Роа
 251 — Рохас
 252 — Роюэла-де-Рио-Франко
 253 — Рубена
 254 — Рубласедо-де-Абахо
 255 — Рукандио
 256 — Салас-де-Буреба
 257 — Салас-де-лос-Инфантес
 258 — Сальдания-де-Бургос
 259 — Салинильяс-де-Буреба
 260 — Сан-Адриан-де-Хуаррос
 261 — Сан-Хуан-дель-Монте
 262 — Сан-Мамес-де-Бургос
 263 — Сан-Мартин-де-Рубиалес
 264 — Сан-Мильян-де-Лара
 265 — Сан-Висенте-дель-Валье
 266 — Санта-Сесилия
 267 — Санта-Крус-де-ла-Сальседа
 268 — Санта-Крус-дель-Валье-Урбион
 269 — Санта-Гадеа-дель-Сид
 270 — Санта-Инес
 271 — Санта-Мария-дель-Кампо
 272 — Санта-Мария-дель-Инвьерно
 273 — Санта-Мария-дель-Меркадильо
 274 — Санта-Мария-Риварредонда
 275 — Санта-Олалья-де-Буреба
 276 — Сантибаньес-де-Эсгева
 277 — Сантибаньес-дель-Валь
 278 — Санто-Доминго-де-Силос
 279 — Сархентес-де-ла-Лора
 280 — Саррасин
 281 — Сасамон
 282 — Соларана
 283 — Сордильос
 284 — Сотильо-де-ла-Рибера
 285 — Сотрахеро
 286 — Сотресгудо
 287 — Сусинос-дель-Парамо
 288 — Тамарон
 289 — Тардахос
 290 — Техада
 291 — Террадильос-де-Эсгева
 292 — Тиньеблас-де-ла-Сьерра
 293 — Тобар
 294 — Тордомар
 295 — Торресилья-дель-Монте
 296 — Торрегалиндо
 297 — Торрелара
 298 — Торрепадре
 299 — Торресандино
 300 — Тортолес-де-Эсгева
 301 — Тосантос
 302 — Треспадерне
 303 — Тубилья-дель-Агва
 304 — Тубилья-дель-Лаго
 305 — Урбель-дель-Кастильо
 306 — Вадокондес
 307 — Вальдеанде
 308 — Вальдесате
 309 — Вальдоррос
 310 — Вальярта-де-Буреба
 311 — Валье-де-лас-Навас
 312 — Валье-де-Лоса
 313 — Валье-де-Мансанедо
 314 — Валье-де-Мена
 315 — Валье-де-Ока
 316 — Валье-де-Сантибаньес
 317 — Валье-де-Седано
 318 — Валье-де-Тобалина
 319 — Валье-де-Вальдебесана
 320 — Валье-де-Вальделагуна
 321 — Валье-де-Вальделусио
 322 — Валье-де-Самансас
 323 — Вальехера
 324 — Вальес-де-Паленсуэла
 325 — Вальуэрканес
 326 — Вальмала
 327 — Виления
 328 — Вильядьего
 329 — Вильяэскуса-де-Роа
 330 — Вильяэскуса-ла-Сомбриа
 331 — Вильяэспаса
 332 — Вильяфранка-Монтес-де-Ока
 333 — Вильяфруэла
 334 — Вильягалихо
 335 — Вильягонсало-Педерналес
 336 — Вильяос
 337 — Вильяльба-де-Дуэро
 338 — Вильяльбилья-де-Бургос
 339 — Вильяльбилья-де-Гумьель
 340 — Вильяльдемиро
 341 — Вильяльмансо
 342 — Вильямайор-де-лос-Монтес
 343 — Вильямайор-де-Тревиньо
 344 — Вильямбистиа
 345 — Вильямедианилья
 346 — Вильямьель-де-ла-Сьерра
 347 — Вильянгомес
 348 — Вильянуэва-де-Арганьо
 349 — Вильянуэва-де-Карасо
 350 — Вильянуэва-де-Гумьель
 351 — Вильянуэва-де-Теба
 352 — Вильякиран-де-ла-Пуэбла
 353 — Вильякиран-де-лос-Инфантес
 354 — Вильяркайо-де-Мериндад-де-Кастилья-ла-Вьеха
 355 — Вильярьесо
 356 — Вильясандино
 357 — Вильясур-де-Эррерос
 358 — Вильятуэльда
 359 — Вильяверде-дель-Монте
 360 — Вильяверде-Мохина
 361 — Вильяйерно-Моркильяс
 362 — Вильясопеке
 363 — Вильегас
 364 — Вильоруэбо
 365 — Вилориа-де-Риоха
 366 — Вильвьестре-дель-Пинар
 367 — Вискаинос
 368 — Саэль
 369 — Сарсоса-де-Рио-Писуэрга
 370 — Сасуар
 371 — Суньеда

Примечания

Ссылки 

 
 

Бургос
Бургос